Abby Ringquist (z domu Hughes) (ur. 21 czerwca 1989 w Salt Lake City) – amerykańska skoczkini narciarska, reprezentantka Park City Nordic Ski Club. Jej bratem jest Blake Hughes – amerykański skoczek narciarski.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 23 lipca 2004 w Park City podczas zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki na odległość odpowiednio 77,5 m i 83 m skoczni normalnej.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 21. miejsce, po skokach na 89 m i 81,5 m, tym samym zdobywając pierwsze punkty PŚ.

21 kwietnia 2016 poślubiła Jacoba Ringquista i od tamtej pory używa nazwiska Ringquist.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Amerykańskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Salt Lake City
Urodzeni w 1989
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018